Virginia City kan avse:

 Virginia City, Montana
 Virginia City, Nevada